Seznam slovenskih alpskih smučarjev s stopničkami v svetovnem pokalu

Slovenski alpski smučarji so v svetovnem pokalu v alpskem smučanju pod zastavama Slovenije in Jugoslavije dosegli 266 uvrstitev med prve tri (80 zmag ter 90 drugih in 96 tretjih mest). Prvi Slovenec na zmagovalnem odru je bil 13. decembra 1977 v Madonni di Campiglio legendarni Bojan Križaj, ki je slalomsko preizkušnjo končal na tretjem mestu. 20. januarja 1980 je v Wengnu v isti disciplini kot prvi izmed naših stopil tudi na najvišjo stopničko. Sicer pa je Križaj prismučal prvih trinajst slovenskih uvrstitev na stopnice za zmagovalce oz. osemnajst izmed prvih dvajsetih. Šele leta 2009 se je Tina Maze po številu zmag izenačila s Križajem ter ga v naslednji sezoni tudi prehitela. V sezoni 2011/12 pa ga je prehitela tudi po številu mest na odru za zmagovalce. Skupno je dosegla 26 zmag, 28 drugih in 27 tretjih mest in je s tem daleč pred vsemi ostalimi. 

Pod zastavo Jugoslavije so do leta 1991 dosegli skupaj 78 uvrstitev na zmagovalni oder, od tega je bilo 23 zmag, 29 drugih in 26 tretjih mest. 

Trenutno je na seznamu 37 smučarjev in smučark.

Uvrščeni na stopničke
 
 
Navedene so uvrstitve dosežene do vključno sezone 2022/23

Glej tudi
 Seznam slovenskih alpskih smučarjev z medaljami skupnega seštevka svetovnega pokala
 Seznam slovenskih smučarjev

Opombe in reference

Zunanje povezave  
 Najboljše uvrstitve po državah na strani FIS  

Seznami smučarjev

Svetovni pokali v alpskem smučanju